Ctesippo – personaggio della mitologia greca, uno dei Pretendenti di Penelope che viene ucciso da Filezio
 Ctesippo – personaggio della mitologia greca, figlio di Eracle e Deianira e padre di Thrasyanor, nonno di Antimaco e bisnonno di Deifonte
 Ctesippo – personaggio della mitologia greca, figlio di Astidamia
Ctesippo – giovane ateniese, figlio dello stratego Cabria